Condado de Rio Grande puede referirse a:
Condado de Rio Grande que es un condado de Portugal.
Condado de Río Grande que es un condado del estado de Colorado en Estados Unidos.